Grisch ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Grisch (1879–1952), Schweizer Agrarwissenschaftler
 Hans Grisch (1880–1966), deutscher Pianist, Komponist und Hochschullehrer